Answear - мультибрендовий онлайн-магазин, що пропонує одяг, взуття, аксесуари, предмети для дому та декор в одинадцяти країнах Європи: Польщі, Україні, Чехії, Словаччині, Румунії, Болгарії, Греції, Хорватії, Словенії, Угорщині та на Кіпрі. Магазин пропонує швидку доставку з Європи, оригінальні бренди та привабливу політику цін. Щомісяця Answear. відвідують понад 11 мільйонів людей .

Історія 

Answear.com з першим онлайн-магазином на батьківщині у Польщі, офіційно відкрито у лютому 2011 року. 2012 року магазин запустив свою програму лояльності AnswearClub, яка була однією з перших і свого роду унікальною в індустрії моди. 2013 року інвестиційний фонд MCI Venture Capital інвестував у розвиток магазину, отримавши міноритарний пакет акцій компанії. У наступні роки Answear. почав розширення в країни Центральної та Східної Європи. У квітні 2014 року бренд відкрив онлайн-магазин у Чехії, а потім, у червні того ж року, у Словаччині. У липні 2015 року відкрився онлайн-магазин в Україні, а в листопаді 2015 року – в Румунії. 2016 року Answear. почав працювати в Угорщині. Наприкінці 2018 року магазин вийшов на ринок Болгарії, а 2021 року – одразу на три ринки: Греції, Хорватії та Кіпру. Початок 2022 року ознаменувався ще одним відкриттям, цього разу у Словенії. 

У липні 2019 року відбулася найбільша логістична операція в історії магазину – переміщення всього складу з нинішньої штаб-квартири в Скавіні до нового приміщення в Кокотові поблизу Кракова (Польща).

У вересні 2020 року Answear.com S.A. подали проспект емісії на затвердження Польському органу фінансового нагляду та оголосили про плани дебюту на фондовій біржі. У грудні компанія провела публічну оферту на загальну суму понад 80 мільйонів злотих. 8 січня 2021 року акції Answear. дебютували на головному ринку Варшавської фондової біржі, і ціна їх відкриття зросла на 19,6% порівняно з ціною випуску.

2021 року завершилася міграція магазинів Answear. на власну платформу електронної комерції. У тому ж році, компанія впровадила нову стратегію маркетингової комунікації, зосереджену на натхненні жінок. Кампанія, що проголошувала стратегію, супроводжувалася гаслом «Lifespiration starts here», своєрідною заявою стати чимось значно більшим для свого споживача і вийти за рамки виключно fashion-магазину

Благодійність. #StandWithUkraine 
Від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгення росії в Україну, Answear. як компанія та команда людей, безупинно допомагає та підтримує українців . В перші дні було негайно відправлено 50 тис. доларів на негайні потреби та вирішено приєднатись до польської Фундації  Siemacha та Рафала Соніка у створенні центру допомоги біженцям у Кракові. Всі кошти від колекції «No Shame, No Fear” власного бренду answear.LAB, обличчям якої стала українська багаторазова чемпіонка з боксу Олександра “Sasha” Сидоренко, були витрачені на облаштування комплексних центрів допомоги українцям, яких зусрічали наші люди у Кракові. 

Компанія Answear. пожертвувала 100 000 злотих з бюджету бренду Medicine, приєднавшись до ініціативи Employers of Poland, Corporate Connections, BNI Polska, Польської бізнес-ради та Puls Biznesu, аби разом із Siepomaga Foundation швидко передати кошти організаціям, які підтримують українців*. 

Декілька регулярних гуманітарних конвоїв з Кракова було орагнізовано і відправлено на Львів і далі на потреби ЗСУ, а також дітям і жінкам з постраждалих регіонів України. 

Answear. спільно із українським благодійним Фондом «Голоси дітей» (Voices of Children) реалізували велику доброчинну акцію для психологічної та психосоціальної підтримки, лікування та реабілітації, подолання наслідків війни дітям України, які постраждали в результаті бойових дій. 5% всіх виручених коштів від продажу інтернет-магазину в період з 09.06 по 09.07.2022 року було передано Благодійному Фонду «Голоси дітей» (Voices of Children)*

Спеціальні проєкти 
Answear. ініціює акції, пов’язані не лише з модою, а й відкриває шлях до кар’єри для перспективних молодих талантів, фокусується на просуванні дружніх до планети рішень.

Бренд відповідає за міжнародну кампанію #SportIsTheAnswear, яка пропагує здоровий спосіб життя та щоденну фізичну активність у різних формах.

Answear. також завзято підтримує розвиток індустрії моди та кар’єри стилістів, візажистів і блогерів, які роблять перші кроки в цій галузі. Для стилістів-початківців відбулось в різні роки, починаючи з 2012, вже 4 сезони конкурсу «Битва Стилістів». Конкурс Answear. Supermodel було започатковано у 2016 році, в якому змагалися моделі з 5 країн. Для початківців стилістів, дизайнерів, фотографів та просто творчих особистостей Answear. створив конкурс під назвою Project Packshot.

Разом зі зміною стратегії восени 2021 року стартував міжнародний фотоконкурс Lifespiration Starts Here, який заохочує людей шукати красу в повсякденному житті та ділитися натхненням. Проєкт у кожній країні підтримали виняткові жінки, відомі зі світу соцмереж та шоу-бізнесу. В результаті було створено понад 4000 фото та відео.

Щороку Answear. стає головним партнером міжнародного ELLE ACTIVE FORUM  – форуму для натхнення молодих амбітних жінок, які прагнуть бути успішними і в роботі, і в сім'ї.

Answear. співпрацює зі знаменитостями, актрисами, художниками, моделями, серед інших: Леся Нікітюк, Jerry Heil, Ольга Котрус, Поліна Неня, Ліка Співаковська та багато інших.

Власний бренд 
2014 року був створений власний бренд під назвою Answear. 2018 року бренд випустив лімітовану колекцію «Manifest Your Style». 2020 року answear.LAB замінив існуючий власний лейбл. Новий бренд, присвячений сучасним жінкам, фокусується на капсульних колекціях, використовуючи потенціал місцевих фабрик і невеликих фабрик або налагоджуючи співпрацю з незалежними дизайнерами. У своїх колекціях бренд посилено підкреслює ідею сестринства, заохочує людей жити за своїми умовами, ламати шаблони та вносити зміни. 8 червня 2021 року, у Всесвітній день океанів, відбулася прем’єра лімітованої колекції Ethical Wardrobe, яка започаткувала появу постійної лінії етичних товарів в асортименті бренду. У серпні 2021 року була представлена ​​смілива колекція Girl Power , , . Дохід від продажу колекції підтримував жіночі організації в 7 країнах, де працює Answear. На українскому ринку бренд підтримав Фонд Жінки.UA

Операційна модель 
Answear — це мультибрендовий онлайн-магазин, який пропонує товари різних цінових категорій понад 400 брендів з усього світу. Компанія спирається на власний логістичний центр у Польщі, що дозволяє оптимізувати витрати та покращити логістику. Всі товари, що входять до замовлення, відправляються в одній упаковці - заради екології та зручності клієнтів. Answear. пропонує різноманітні способи доставки та оплати, орієнтуючись на швидку доставку та якість обслуговування.

Премії та нагороди 
Answear.com отримав свою першу нагороду через 6 місяців після заснування. З тих пір він отримав понад 50 нагород в галузі електронної комерції, зокрема:

 Премія Webstar за веб-сайт року 2011
 Fashion Website Awards за найкращий інтернет-магазин індустрії моди 2012 року
 Consumer's Laurel 2013 у категорії Discovery 2013
 Премія «Хороший бренд» - якість, довіра, репутація (2014, 2015)
 E-Commerce Innovation Awards 2017 у категорії «Кращий інтернет-магазин».
 E-commerce Polska Awards 2018 w kategorii Найкраща кампанія za jesienną kampanię „Moda testowana na ludziach”
 E-commerce Polska Awards 2018 w kategorii Think of the box za wdrożenie kanału Answear.tv
 Фаворити успіху 2017, 2018 – Answear.ua najlepszym sklepem odzieżowym na Ukrainie
 E-commerce Polska Awards 2019 у категорії «Найкращий у транскордонній» категорії
 E-commerce Innovation Award 2019 за найкращий інтернет-магазин транспорту / зовнішньої торгівліSuperbrands 2020
 IN2 Sabre Awards 2021 у категорії «Найкраще використання соціальних фотографій» для проекту #CatchTheMoment

В Україні 

 ANSWEAR.ua отримав нагороду як «Найкращий мультибрендовий магазин 2016 року» в рамках всеукраїнського національного проекту «Українська народна премія
 Абсолютний «Фаворит Успіху» 2016 року в категорії «Інтернет-магазин жіночого одягу»
 Спеціальна нагорода  "Вибір Року" у рамках конкурсу Ukrainian E-Commerce Awards. Незалежна професійна премія, якою щороку нагороджують найкращі проєкти ринку e-commerce.
 Абсолютний «Фаворит Успіху» 2018 в категорії «Інтернет-магазин жіночого одягу».

 «Найкращий мультибрендовий магазин 2019 року», «Найкращий мультибрендовий магазин 2021 року» в рамках всеукраїнського національного проекту «Українська народна.

Примітки